Oranje-Freistaat steht für:

 Oranje-Freistaat, Burenrepublik (1842–1902)
 die 1910 daraus entstandene und 1995 umbenannte südafrikanische Provinz, siehe Freistaat (Provinz)
 den von der Kabouterbewegung auf dem Gebiet der Niederlande ausgerufenen Staat